Барсотти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1850 – 1927) — американский журналист и бизнесмен.
  (род. 1933) — американский мультипликатор.
  (1903 – ?) — итальянский гребец.
  (1937 – 2012) — американский фотограф.
  (1921 — 1987) — итальянский математик.
  (род. 1963) — итальянский певец и автор песен.
  (1914 – 2006) — итальянский священник.
  (1799 — 1870) — итальянский математик.
  (род. 1963) — швейцарский композитор.